Ђурђина Радић (Београд 15. септембар 1991), позната и под псеудонимом Ђикс (-{Djixx}-), српска је телевизијска, позоришна, филмска и гласовна глумица и певачица.

Биографија 
Завршила је средњу музичку школу и дипломирала је глуму 2020. године на Академији уметности у класи професора Драгане Варагић и Предрага Стојменовића, представом „Три чекића, а о српу и да не говоримо“ Деане Лесковар  која је изведена у Народном позоришту у Београду. Паралелно са студијама глуме, Ђурђина је развијала успешну музичку каријеру у групи „Севдах бејби“. Најпознатија је по улогама Рафаеле у серији Пси лају, ветар носи, Јелене Бајић Јочић, и Маје у филму Режи, Косте Ђорђевића. Бави се синхронизацијом анимираних филмова за студије Ливада Београд, Соло, ТикТак аудио, Басивити, Земља чуда и Бронтосаурус као и за Призор, Синкер медија, Голд диги нет, Облакодер и Студио где је најпознатија по позајмљивању гласа Јес у Дизнијевом филму Ралф растура интернет и Гвен Стејси (Спајдер-Гвен) у Марвеловом филму Спајдермен: Нови свет.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2016. || Дневник машиновође ||rowspan=2| Снежа
|-
| 2016. || Дневник машиновође (серија)
|-
| 2017—2019. || Пси лају, ветар носи (серија) || Рафаела
|-
| 2018. || Хумор и сатира 1830-1914. ||
|-
| 2019. || Режи || Маја
|-
| 2021. || Тајне винове лозе (серија) || спремачица 2
|-
| 2021. || Једини излаз (серија) || Медицинска сестра
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1992.
Српске глумице
Српски гласовни глумци
Српске певачице